Heck – niemieckie i polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Heck:
 Ludwig Georg Heinrich Heck (1892–1983) – niemiecki zoolog.
 Korneli Juliusz Heck (1860–1911) – pedagog, historyk, wydawca.
 Roman Heck (1924–1979) – historyk średniowiecza, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
 Walerian Heck (1854–1913) – polski nauczyciel.
 Walery Heck – c. k. porucznik.

Zobacz też 
 Great Heck

Przypisy